Праксидика може да се отнася до:

 Праксидика, митологична фигура
 Праксидика, спътник на Юпитер